Ваље Морелос има више значења:

 Ваље Морелос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ваље Морелос, Игера Гача (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ваље Морелос (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику